Устаджлы также Устаджлу () — крупнейшее тюркское племенное объединение, входившее в состав кызылбашской племенной конфедерации. Своё происхождение ведут от одного из 24-х огузских племён Бейдели (иногда Бегдили). Племя Устаджлы и выходцы из него являлись столпами державы в Сефевидском государстве, занимая важнейшие государственные посты.

История 
Происхождение племени Устаджлы связывают с огузским племенем Бейдили, которое переселилось из Центральной Азии в эпоху сельджукских завоеваний, и поселилось на территории от Астраабада до Сирии. В XIII веке, под давлением монголов часть племени Бейдели переселилась в Сирию, а большая часть в пределы Анатолии. Там в течение последующих веков, большая часть родов племени Бейдили, составила племенной союз Улу Йюрюк (Великий Юрюк), кочевых племён Восточной Анатолии. Название устаджлы, происходит от имени одного из племенных эмиров Устаджа-оглу Мухаммед-хана. Он как и его соплеменники приняли учение шейхов ордена Сефевийе, став их мюридами. Все родовые подразделения племенного объединения Великий Йюрюк (тамышлы, чавушлу, асайышлы, кошкоглу, керемпа, йеганлы, шарафли и др.), принявшие власть Устаджа-оглу Мухаммед-хана и вместе с ним поступившие на службу к сефевидским шейхам, стали называться устаджлы, и были в числе первых семи племен образовавших племенную конфедерацию кызылбашей, под главенством ордена Сефевийе.

При Сефевидах 
Устаджлы были родом из Сиваса. Участвуя во всех военных кампаниях Сефевидов, начиная со времен шейха Джунейда, племя Устаджлу обрело большую власть в составе кызылбашского племенного союза. Управляя самым крупным кызылбашским племенем, главы племени стали одними из столпов державы Сефевидов. В качестве наследственного улька племени было выделана область Чухур-Саад, крупные владения для оймаков они получили в Иранском Азербайджане.

Орудж-бек Баят, посол дипломатической миссии Сефевидов ко двору испанского короля, более известный как Дон Жуан Персидский в своем произведении так описал роль и значение племени Устаджлу:
Начнем с Устаджлу - главного клана, большинство их - любимые слуги шаха, и они всегда занимают высокие и почётные посты при его особе.

После смерти шаха Тахмаспа I Сефевидское государство оказалось в кризисном состоянии, связанным с борьбой за трон его наследников. Кратковременное правление Исмаила II, и слабовольного Мухаммада Худабенде ещё больше ввергло Сефевидское государство в состояние глубочайшего кризиса, что привело к борьбе между кызылбашскими племенами за власть над страной, и фактическому распаду страны. Этот период ознаменовался войной между племенами Устаджлу и Шамлу. Конец феодальной анархии положил вступивший на трон Аббас I. Путём множества реформ он, если не лишив племенных эмиров власти, то значительно урезав их полномочия и власть, полностью подчинил себе кызылбашские племена. Племя устаджлы, также в основе своей оторванное от личной власти ханов, было подчинено напрямую шаху, и включено в новую военно-племенную организацию, шахскую гвардию шахсеванов.

См. также 

Сефевиды
Кызылбаши
Шахсеваны

Литература 

 Петрушевский И. П. «Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XVI - начале XIX вв.» — Л., 1949
 О. Эфендиев «Азербайджанское государство Сефевидов в XVI веке». "Элм", Баку, 1981 г.
 F. Sümer — «Safevi Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü»

Ссылки 

Encyclopedia Iranica. BĪGDELĪ

Примечания 

История Азербайджана
Сефевидское государство
Тюркские племена